Омск:

 Омск — город в России, административный центр Омской области.
Омск-Центральный — аэропорт в г. Омске
 Омск-Пассажирский — железнодорожная станция в г. Омске
 Омск (К-186) — российский ракетный атомный подводный крейсер проекта 949А «Антей», подшефный корабль г. Омска.
 Омск — астероид.
 Омск — телерадиокомпания Омской области.
 Арена Омск  — ледовый дворец спорта в Омске.